Роквел има више значења:
 Роквел (Арканзас)
 Роквел (Ајова)
 Роквел (Северна Каролина)
 Роквел (компанија)